Эдвард Фредерик Бенсон (, 24 июля 1867, Веллингтонский колледж — 29 февраля 1940, Лондон) — английский писатель.

Биография 
Родился в семье Эдварда Бенсона, духовного главы англиканской церкви. Окончил  в городе Мальборо (Уилтшир), затем Королевский колледж Кембриджского университета. 

В 1892—1895 годах работал в афинской школе археологии и в Египте — на Общество развития эллинистических исследований. Позднее жил на Капри — известном месте притяжения гомосексуалов начала XX века; биографы отмечают нетрадиционность его сексуальной ориентации.

С 1893 по 1940 гг. опубликовал не менее сотни книг. Среди них «страшные рассказы», получившие высокую оценку М. Р. Джеймса и Г. Ф. Лавкрафта; детские книги в традициях Л. Кэрролла; юмористические повести о мисс Мэпп и Лючии, а также многочисленные биографии известных людей (в т.ч. Шарлотты Бронте, премьер-министра Гладстона, королевы Виктории, кайзера Вильгельма II). В 1930-е гг. выпустил три книги воспоминаний.

В 1938 году стал почётным профессором Магдален-колледжа Кембриджского университета.

Избранная библиография

Основные романы 
 Dodo (1893)
 Mrs. Ames (1912)
 Queen Lucia (1920)
 Miss Mapp (1922)
 Lucia in London (1927)

Основные биографии 
 Queen Victoria (1935) о королеве Виктории
 Уильям Гладстон
 The Kaiser and English Relations (1936) о Вильгельме II

Воспоминания 
 As We Were (1930)
 As We Are (1932)
 Final Edition (1940)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)‎